

Codici 
 ZEC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Secunda (Sudafrica)

Altri progetti